Thuisland (vaderland), voor de algemene betekenis van het woord
 Bantoestan, ook wel thuisland genoemd, een zelfstandig gebiedsdeel in Zuid-Afrika of Namibië tijdens de apartheid